Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1997 () — 19-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 11 по 19 октября 1997 года на стадионе «Pines Hockey Stadium» в городе Аделаида (Австралия).

Победителями Трофея чемпионов (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Австралии со счётом 3:2 в овертайме. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Испании, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 2:1.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1996 и Олимпийских играх 1996, 2-е место на чемпионате мира 1994
  — 1-е место на чемпионате мира 1994
  — 2-е место на Олимпийских играх 1996
  — 4-е место на чемпионате мира 1994
  —

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1997 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1997 на сайте todor66.com

1997
Октябрь 1997 года
Спорт в Австралии в 1997 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Аделаиде